Europakanal steht für
 Main-Donau-Kanal 
 Europakanal (Regensburg), Abzweig der Donau in Regensburg